En chimie, il existe quatre sens différents du mot saturation :
 en chimie des solutions, la saturation est la concentration à partir de laquelle une substance ne peut se dissoudre dans un solvant. Ce point de saturation dépend de la température, et de la nature du solvant et du soluté. Cette dépendance est utilisée dans l'opération de recristallisation pour la purification des composés chimiques ;
 en chimie physique, plus précisément dans le domaine de la chimie des surfaces, la saturation dénote le degré de recouvrement d'une surface par une espèce chimique ;
 en chimie organique, un composé est saturé si le nombre d'atomes de carbone de ses molécules est égal à celui que l'on peut déduire de la valence maximale de chacun des autres atomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaisons doubles ou triples, ni de cycles ;
 en biochimie, la saturation dénote le rapport des sites protéiques occupés sur les sites totaux.

Chimie physique
Chimie des solutions

sv:Kemisk mättnad